Agnès Delahaie (1920-2003), productrice de cinéma française ; 
 Georges Delahaie (1933-2014), sculpteur et médailleur français ; 
 Patricia Delahaie (née en 1954), auteure française spécialisée dans les relations humaines.

Voir aussi